Achondo ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Achondo (* 1939), chilenischer Tennisspieler
 Felipe Achondo (* ?), chilenischer Manager und Fußballfunktionär